Склейтер, Филип Латли (1829—1913) — британский адвокат и зоолог. 
 Склейтер, Уильям Латли (1863—1944) — британский зоолог.